Alphonso McAuley – attore statunitense
Andrew McAuley – alpinista e canoista australiano
Catherine McAuley – religiosa irlandese
Dave McAuley – pugile nordirlandese
Gareth McAuley – ex calciatore nordirlandese
Paul J. McAuley – botanico e scrittore britannico
Robin McAuley – cantante irlandese